

Patronyme 
Jean-Jacques Rousseau est un patronyme porté par plusieurs personnalités : 
 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), écrivain et philosophe d'expression française,
 Jean Jacques Rousseau (1861-1911), peintre et graveur français,
 Jean-Jacques Rousseau (1946-2014), cinéaste belge,
 Jean-Jacques Rousseau Levaillant (1794-1876), militaire et naturaliste français.

Toponymie 
Jean-Jacques-Rousseau a été le nom révolutionnaire de deux anciennes communes françaises : Vaugirard (aujourd'hui intégrée dans le  de Paris) et Saint-Esprit (aujourd'hui intégrée à la ville de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques).

Voir aussi 
 Rousseau juge de Jean-Jacques 
et 
 Institut Jean-Jacques Rousseau
 Musée Jean-Jacques-Rousseau
 Parc Jean-Jacques-Rousseau
 Prix Jean-Jacques-Rousseau
 Jean-Jacques Rousseau, un CD-ROM consacré à Jean-Jacques Rousseau
 Pierre à Jean-Jacques Rousseau
 Le train rapide Jean-Jacques Rousseau
  : 
 Rue Jean-Jacques-Rousseau (Lille)
 Rue Jean-Jacques-Rousseau (Nantes)
 Rue Jean-Jacques-Rousseau (Paris)
 Rue Jean-Jacques-Rousseau (Reims)